Expression peut désigner :

Arts 
 Expression, mode sémantique consistant à produire du sens par un moyen artistique
 Expression, dans le lexique de l'orgue, désigne un système de variation du volume sonore produit
 Expressionnisme, mouvement artistique apparu au début du , en Europe du Nord, particulièrement en Allemagne
 Expression corporelle
 Expression musicale
 Expression systémique, formes d'expression artistique apparaissant dans un système, identifiées par l'ensemble de ses caractéristiques, établies ou en évolution

Communication 
 Expression écrite, matière enseignée à l’école

Droit 
 Liberté d'expression, une des premières libertés politiques et plus généralement des libertés fondamentales.
 Prix de la libre expression, récompense attribuée à un journaliste qui a « dans un environnement difficile, maintenu son indépendance malgré les atteintes à sa personne »

Informatique 
 Expression, élément de syntaxe qui combine un ensemble de lexèmes retournant une valeur.
 Expression rationnelle (expression régulière), chaîne de caractères parfois appelée motif décrivant un ensemble de chaînes de caractères possibles selon une syntaxe précise 
 Expression Language, Expression Blend et Microsoft Expression Studio, langage de programmation et logiciel et suite logicielle
 S-expression (expression symbolique), convention pour la représentation de données ou d'expressions d'un programme sous forme textuelle

Langue 
 Le résultat d'une communication par le biais du langage écrit ou parlé : voir conversation, discours, poème, proverbe ;
 l'utilisation figurée de ce même langage ;
 un idiotisme, une phrase ou cliché particulier, dont la signification selon la grammaire, peut être interprétative ou idiomatique.
 Une expression : un mot ou groupe de mots délimité arbitrairement selon ce que l’on souhaite étudier.

Liste d'expressions 
 Expressions idiomatiques (idiotismes)
 Expression latine
 Expressions bibliques
 Expressions ch'ti, variante régionale du picard
 Expressions du Sud-Ouest de la France, pour la plupart dérivées de l'occitan.

Psychologie 
 Expression des émotions 
 Expression faciale, 
 Expression autistique,

Sciences 
 Expression mathématique, 
 Expression génétique, ou expression génique, produit d'un gène

Titres divers 
 Expression directe, émission diffusée sur France Télévisions
 L'Expression, quotidien algérien
 Expression, un album du jazzman John Coltrane

Homonymie